Charles De Geer kan syfta på flera personer, bland andra:

Charles De Geer (1660–1730)
Charles De Geer (1720–1778)
Charles De Geer (1747–1805)

Se även

Carl De Geer

Charles De Geer